Ambalavao (district), een district van Madagaskar
Ambalavao (stad), de hoofdstad van dit district
Ambalavao (Analamanga), een plaats en commune in het Malagassische district Antananarivo-Atsimondrano